Палм Вали има више значења:
 Палм Вали (Флорида)
 Палм Вали (Тексас)